Novalaise est une commune française, située dans le département de la Savoie
 Novalaise (Novalesa en italien) est une commune italienne de la province de Turin

Voir aussi
 L'abbaye de la Novalaise, située sur la commune italienne de Novalesa

Homonymie de toponyme